Појам Попола може да се односи на:

Попола (Перуђа)
 Попола (Ваљадолид), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику
 Попола (Јаскаба), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику